Guerre israélo-arabe peut désigner :

 le conflit israélo-arabe, depuis l'indépendance de l'État d'Israël (1948)
 par extension et au sens large, l'ensemble des conflits israélo-arabe et israélo-palestinien
 ou l'un des  grands épisodes (Chronologie) de ce long conflit entre Israël et États ou organisations arabes :
 la  guerre israélo-arabe, en 1948-1949 ;
 la  guerre israélo-arabe, en 1956-1957, aussi appelée crise du canal de Suez ;
 la  guerre israélo-arabe, en 1967, communément appelée la guerre des Six Jours ;
 la  guerre israélo-arabe, en 1973, communément appelée guerre du Kippour ;
 la  guerre israélo-arabe, en 1982, nommée première guerre du Liban ;
 la  guerre israélo-arabe, en 1987, dénommée première intifada ;
 la  guerre israélo-arabe, en 2000, dénommée seconde intifada ;
 la  guerre israélo-arabe, en 2006, la seconde guerre du Liban ou conflit israélo-libanais de 2006
 la  guerre israélo-arabe, en 2008-2009, la guerre de Gaza de 2008-2009.
 la  guerre israélo-arabe, en 2014, la guerre de Gaza de 2014.

Chronologie des principaux évènements du conflit israélo-arabe (par années) :

1948

1956

1967

1968

1973

1978

1981

1982

1987

2000

2005

2006

2008

2011

2012

2014

2021

Chronologie d'un conflit
Conflit israélo-arabe
Conflit israélo-palestinien
Frontière d'Israël
Histoire d'Israël
Histoire de la Palestine
Territoire contesté ou occupé en Asie